Tánczos Tibor (1923–1979) színész
 Tánczos Tibor (?) fotóművész
 Tánczos Tibor (?) Junior Príma díjas építész